A 758-as számú elővárosi autóbusz Budakeszi és Budapest (Campona) között közlekedett.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Budatétény vasútállomás (Campona)végállomás||34
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Budatétényi sorompó||33
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Dózsa György út||32
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Mátra utca||31
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Barosstelep vasútállomás||30
|align=left|
|-
|5|| Budapest, Párhuzamos út||29
|
|-
|6|| Budapest, Barackos út / Angeli utca||28
|align=left|
|-
|7|| Budapest, Diósdi utca||27
|align=left|
|-
|8|| Budapest, Németh-villa||26
|align=left|
|-
|9|| Budapest, Szerafin-villa||25
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest–Diósd közigazgatási határa
|-
|10|| Diósd, törökbálinti elágazás||24
|align=left|
|-
|11|| Diósd, Kaktusz utca||23
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Diósd–Törökbálint közigazgatási határa
|-
|12|| Törökbálint, Telenor||22
|
|-
|13|| Törökbálint, Raktárváros||21
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Törökbálint–Budaörs közigazgatási határa
|-
|14|| Budaörs, Méhecske utca||20
|align=left|
|-
|∫|| Budaörs, Sport utca||19
|align=left|
|-
|15|| Budaörs, Lévai utca||18
|align=left|
|-
|16|| Budaörs, Gimnázium||17
|align=left|
|-
|17||Budaörs, Alcsiki dűlő||16
|align=left|
|-
|18||Budaörs, Lejtő utca||15
|align=left|
|-
|19||Budaörs, Ibolya utca||14
|align=left|
|-
|20||Budaörs, Csiki csárda||13
|align=left|
|-
|21||Budaörs, Csiki tanya||12
|align=left|
|-
|22||Budaörs, Gyár utca||11
|align=left|
|-
|23|| Budaörs, Raktárbázis||10
|align=left|
|-
|24|| Budaörs, Ipari Park IV. sz. kapu||9
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budaörs–Budakeszi közigazgatási határa
|-
|25|| Farkashegyi repülőtér||8
|align=left|
|-
|26|| Budakeszi, Tesco-Parkcenter||7
|align=left|
|-
|27|| Budakeszi, Szőlőskert utca||6
|align=left|
|-
|28|| Budakeszi, lakótelep||5
|align=left|
|-
|29|| Budakeszi, Dózsa György tér||4
|align=left|
|-
|30|| Budakeszi, városháza||3
|align=left|
|-
|31|| Budakeszi, gimnázium||2
|align=left|
|-
|32|| Budakeszi, Zichy Péter utca||1
|align=left|
|-
|33|| Budakeszi, Honfoglalás sétányvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Budapest megszűnt autóbuszvonalai
Budakeszi megszűnt autóbuszvonalai
Törökbálint megszűnt autóbuszvonalai
Budaörs megszűnt autóbuszvonalai
Diósd megszűnt autóbuszvonalai